E 442 bezeichnet:
 die Europastraße 442 in Tschechien und der Slowakei
 Ammoniumphosphatid als Lebensmittelzusatzstoff, siehe Phosphoglyceride#Bedeutung und Verwendung

Abkürzung